Herzhausen (Dautphetal), plaats in de gemeente Dautphetal in de Duitse deelstaat Hessen
Herzhausen (Noordrijn-Westfalen), stadsdeel van Netphen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Herzhausen (Vöhl), plaats in de gemeente Vöhl in de Duitse deelstaat Hessen